Narhvalen-klassen kan henvise til flere forskellige artikler

Narhvalen-klassen (torpedobåd) – Dansk torpedobådsklasse (1888-1919)
Narhvalen-klassen (ubåd) – Dansk ubådsklasse (1965-2004)